

Prénom

Toponyme 

 Anais, commune française de la Charente ;
 Anais, commune française de la Charente-Maritime.